Ladytron – gruppo musicale di musica elettronica inglese
Ladytron – brano musicale dei Roxy Music del 1972
Ladytron – album dei Roxy Music del 2002
Ladytron – personaggio dei fumetti Wildstorm